Košir ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Košir (* 1973), slowenischer Snowboarder
 Franc Košir (1931–1991), slowenischer Sänger
 Jure Košir (* 1972), slowenischer Skirennläufer
 Lovrenc Košir (1804–1879), österreichischer Beamter
 Lovro Mesec Košir (* 1999), slowenischer Sprinter
 Nejc Košir (* 1990), slowenischer Radrennfahrer
 Žan Košir (* 1984), slowenischer Snowboarder

Siehe auch
 Koschier